Памятник Афанасию Никитину в Твери — памятник путешественнику Афанасию Никитину в Твери
 Памятник И. С. Никитину — памятник поэту Ивану Саввичу Никитину в Воронеже